Sigarenindustrie is de industrietak die zich bezighoudt met de productie van sigaren. Deze industrietak was zeer belangrijk in de 19e eeuw, toen de sigaret nog niet was uitgevonden. 
Voor een overzicht van sigarenindustrie in de Benelux, zie Sigarenindustrie (Benelux)
Sigarenindustrie (Eindhoven), voor de sigarenindustrie van Eindhoven
Sigarenindustrie (Helmond), voor de sigarenindustrie van Helmond
Sigarenindustrie (Valkenswaard), voor de sigarenindustrie van Valkenswaard
Sigarenindustrie (Veenendaal), voor de sigarenindustrie van Veenendaal